Nuku'alofa Strikers é um clube de futebol de Tonga. Disputou a primeira divisão pela última vez em 1982. 

Clubes de futebol de Tonga